Personatges de lAntic Testament'':
 Abinadab, germà de David fou un dels germans del Rei David.
 Abinadab, fill de Saül''' fou un dels fills de Saül, rei d'Israel.